Мигел Варони () колумбијски је глумац и режисер.

Филмографија

Режија:

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1964.
Колумбијски глумци